Jüan Chua (čínsky:袁华, Pchin-jin: Yuán Huà), (* 16. dubna 1974 Liao-jang, Čína) je bývalá reprezentantka Číny v judu. Je olympijskou vítězkou z roku 2000.

Sportovní kariéra

Úspěchy 
 olympijská zlatá medaile z roku 2000
 titul mistryně světa z roku 2001
 vítězství na asijských hrách v roce 1998

Zajímavosti 
S judem začala v 15 letech v rodném městě. Celou svojí sportovní kariéru soupeřila o nimici se stejně starou Sun Fu-ming. Sportovní kariéru ukončila v roce 2002 po problémech se zády. S blížícím se termínem domácích olympijských her v Pekingu však začala opět s tréninkem, ale nominaci prohrála s Tchung Wen.

Rivalové 
 Sun Fu-ming
 Tchung Wen

Výsledky

Váhové kategorie

Bez rozdílu vah

Podrobnější výsledky

Olympijské hry

Mistrovství světa

Externí odkazy 
 
 Výsledky a novinky Jüan Chua na Judoinside.com

Čínské olympijské vítězky v judu
Mistryně světa v judu
Narození 16. dubna
Narození v roce 1974
Žijící lidé
Ženy
Zápasnická trojkoruna